

Персоналии 
 Батом Реатеа I — король Камбоджи (1640—1642).
 Батом Реатеа II — король Камбоджи (1672—1673).
 Батом Реатеа III — король Камбоджи (1674—1675).